Rudge – casa motociclistica britannica

Persone 
 Edward Rudge – botanico e antiquario inglese
 Humphrey Rudge – ex calciatore olandese 
 John Rudge – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore inglese

Altro 
 Barnaby Rudge – romanzo storico di Charles Dickens del 1841